António Andrade – portugalski rugbysta
 António Andrade – piłkarz z Wysp Świętego Tomasza i Książęcej